Generalen kan syfta på:

 The General – amerikansk film från 1927, se Så går det till i krig
 Generalen (1931) – den svenska filmen 
 Generalen (1959) – den fransk/italienska filmen, originaltitel Il Generale Della Rovere 
 Generalen (1977)  – den amerikanska filmen, originaltitel MacArthur
 Generalen (1998) – den irländsk/brittiska filmen, originaltitel The General